Die Botschaft der Republik Singapur befindet sich seit 2011 in der Voßstraße 17 in Berlin-Mitte, unweit des Potsdamer Platzes. 1973 hatte Singapur seine erste Botschaft in Bonn eröffnet. 1999 erfolgte der Umzug nach Berlin. Der Botschafter ist Laurence Bay (Stand 4/2022).

Siehe auch 
 Deutsche Botschaft Singapur

Weblinks 

 Offizielle Facebook-Seite der Botschaft

Einzelnachweise 

Botschaft in Berlin
Deutsch-singapurische Beziehungen
Berlin
Voßstraße